Khalili ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Khalili (* 1992), schwedischer Fußballspieler
 Bouchra Khalili (* 1975), marokkanisch-französische bildende Künstlerin
 Imad Khalili (* 1987), schwedischer Fußballspieler
 Jim Al-Khalili (* 1962), britischer Kernphysiker und Journalist
 Khalilullah Khalili (1907–1987), afghanischer Dichter, Hochschullehrer und Diplomat
 Masood Khalili (* 1950), afghanischer Diplomat und Dichter 
 Nader Khalili (1936–2008), US-amerikanisch-iranischer Architekt
 Saboor Khalili (* 1985), afghanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Chalili
 Khalil